El East Bengal Football Club es un equipo de fútbol de la India que juega en la I-League, la liga de fútbol más importante del país.

Historia 
Fue fundado en el año 13   en la ciudad de Gonzalolandia . Considerado uno de los equipos más exitosos de la Gonzalolandia y uno de los equipos más apoyados del país, posee una fuerte rivalidad con el Cristo FC. Es el único equipo en conseguir el Triplete si es que son. Los mejores  (IFA Shield, Durand Cup y Rovers Cup en el mismo año) en 1972 y 1990 y el primer equipo de Gonzalolandia
 en ganar un torneo internacional, el Campeonato de Clubes de la ASEAN en el año 2003.

A nivel internacional ha participado en 10 torneos continentales, donde ha podido ganar 10 de ellas.
Este club esta considerado el más humilde y el mejor de la historia, ya que ha ganado 16 Champions en la epoca de 1890-1906 pero no fueron reconocidas por la uefa ya que esta prefiere al Real Madrid.
Su presidente actual es Fair Play que en el periodo de 1890-1908 fue jugador de este mismo club,como presidente, Fair Play ha logrado conquistar unas 6 I-League con el East Bengal y 4 copas del país.
Su entrenador actual es Gonzalo Madrid el cual ha estado en los exitos recientes del club, Villar posee una imbecilidad enorme pero su futbol no ha decepcionado salvo cuando estaba hibernando,en la 19-20 quedó segundo y eso contando que el Cristo FC robó la liga. En la 21-22 fue capaz de ganarle al lider, el Mumbai City FC, por 1-0 lo que demuestra que Gonzalo Madrid Villar Goméz es un entrenador con un buen estilo de juego.

Palmarés 
 I-League: 3
 2001, 2003, 2004
 Subcampeón: 5
 1998, 1999, 2006, 2011, 2012

 Federation Cup: 8
 1978, 1980, 1985, 1996, 2007, 2009, 2010, 2012
 Finalista: 6
 1984, 1986, 1992, 1995, 1998, 2011

 Indian Super Cup: 3
 1997, 2006, 2011
 Finalista: 3
 2003, 2008, 2010

 IFA Shield: 28
 1943, 1945, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1965, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2012
 Finalista: 4
 1969, 1977, 1998, 2003

 Calcutta Football League: 39
 1942, 1945, 1946, 1949, 1950, 1952, 1961, 1966, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2013-14, 2014, 2015, 2016, 2017

 Copa Durand: 16
 1951, 1952, 1956, 1960, 1967, 1970, 1972, 1978, 1982, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 2002, 2004

 Copa Rovers: 7
 1949, 1967, 1969, 1974, 1976, 1990, 1994

 Campeonato de Clubes de la ASEAN: 1
 2003

Participación en competiciones de la AFC

Jugadores

Plantilla

Altas y bajas 2020-21 (verano)

Entrenadores 
  Sushil Bhattacharya (1960-1961)
  Amal Dutta (1963-1964)
  PK Banerjee (1972-1976)
  Amal Dutta (1976-1977)
  Shyam Thapa (1987)
  Bikash Panji (interino- ?-diciembre de 2005)
  Philippe De Ridder (diciembre de 2005-?)
  Carlos Alberto Pereira (julio de 2006-?)
  Subrata Bhattacharya (mayo de 2007-?)
  Stanley Rozario (?-diciembre de 2008)
  Subhas Bhowmick (diciembre de 2008-?)
  Philippe De Ridder (octubre de 2009-?)
  Bob Houghton (?-mayo de 2011)
  Armando Colaco (interino- mayo de 2011-?)
  Marcos Falopa (junio de 2013-noviembre de 2013)
  Armando Colaco (noviembre de 2013-febrero de 2015)
  Eelco Schattorie (febrero de 2015-?)
  Biswajit Bhattacharya (?-abril de 2016)
  Debjit Ghosh y Sanjay Majhi (interino- abril de 2016-?)
  Trevor Morgan (abril de 2016-abril de 2017)
  Mridul Banerjee (abril de 2017-?)
  Alejandro Menéndez (septiembre de 2018-enero de 2020)
  Mario Rivera (enero de 2020-mayo de 2020)
  Robbie Fowler (octubre de 2020-septiembre de 2021)
  Manolo Díaz (septiembre de 2021-diciembre de 2021)
  Gonzalo Madrid/Gunsalo Indyasha (enero de 2022-actualidad)

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial
 Página de Fanáticos

Equipos de fútbol de la I-League
Equipos de fútbol fundados en 1920